Donald Mackenzie peut désigner :
 Donald Mackenzie  (1783-1851), explorateur du nord-ouest des États-Unis et commerçant en fourrures ;
  (1873-1936), journaliste écossais ;
 Donald MacKenzie (1879-1972), acteur et réalisateur américain :
 Donald MacKenzie (1918-1993), écrivain canadien de roman policier ;
 Donald A. MacKenzie (1950-), sociologue britannique.